Флаг муниципального района Благове́щенский район Республики Башкортостан — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования и знаком единства его населения.

Флаг утверждён 13 июля 2006 года решением Совета муниципального района Благовещенский район № 144 и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 2949, а также в Государственный регистр символики в Республике Башкортостан под № 043.

Описание 
«Прямоугольное полотнище голубого цвета с соотношением ширины к длине 2:3, внизу которого горизонтальная полоса белого цвета шириной 1/10 ширины полотнища, отстоящая от нижнего края полотнища на 1/10 ширины полотнища; в середине летящий к древку голубь белого цвета, держащий в красном клюве изогнутую к древку оливковую ветвь жёлтого цвета с листьями зелёного цвета».

Обоснование символики 
Флаг, разработанный на основе герба, отражает название района, его исторические, географические и экономические особенности.

История города Благовещенска и Благовещенского района связана с основанием в 1756 году в ходе разработок месторождений руд Южного Урала медеплавильной фабрики. При строительстве на правом берегу реки Белой медеплавильной фабрики в день христианского праздника Благовещения была заложена одноимённая церковь, что и определило впоследствии название посёлка Благовещенский, позднее ставшего городом Благовещенском. В ходе развития этого посёлка, входившего в состав Уфимского уезда, в 1930 году произошло отделение района с образованием Благовещенского района.

В связи с этим центральным элементом флага является голубь, держащий в золотом клюве оливковую ветвь с зелёными листьями. Он не только отражает историческое прошлое края, но и является символом благой вести, мира и процветания.

По территории Благовещенского района протекают две главные водные артерии Башкортостана — реки Белая и Уфа. Белая полоса символизирует эти реки и их прозрачные воды, одновременно является символом благородства, откровенности, чистоты и веры.

Лазоревый цвет повторяет один из цветов Государственного флага Республики Башкортостан и выбран в качестве основного цвета полотнища флага района в знак территориальной принадлежности района к республике и символизирует ясность, добродетель и чистоту помыслов.

Белый цвет (серебро) — символизирует благую весть дня Благовещения, рождение нового, чистого и благородного.

Жёлтый цвет (золото) — это символ богатства, ценности, прочности и, в дополнение к серебряному цвету, символ веры.

Примечания 

Флаг Благовещенского района
Флаги с изображением голубя
Флаги с изображением оливковой ветви